Игры доброй воли 2001 года были пятыми по счёту и последними из этой серии игр. Игры проводились в Брисбене () с 29 августа по 9 сентября. 1300 спортсменов приняли участие в соревнованиях по 15 видам спорта.

Открытие игр прошло в Брисбенском развлекательном центре. В открытии приняли участие ирландская фолк-рок-группа The Corrs и австралийский кантри-певец, композитор и гитарист Кит Урбан. На церемонии присутствовали 10 тысяч зрителей. Трансляцию открытия смотрели более 450 млн телезрителей.

Пешеходно-велосипедный  в Брисбене получил своё название в честь этих игр.

Места соревнований 
 Выставочный и переговорный центр Брисбена — спортивная гимнастика, художественная гимнастика, баскетбол, бокс, прыжки на батуте, тяжёлая атлетика;
 Квинслендский спортивно-атлетический центр — лёгкая атлетика;
 Площадь Южного берега — пляжный волейбол;
 Chandler Velodrome — велосипедный спорт;
 Центр водных видов спорта Чандлера — прыжки в воду, плавание;
 Брисбенский развлекательный центр — фигурное катание;
 Пляж Куррава, Золотой берег — .

Виды спорта 
Были проведены 155 соревнований по 15 видам спорта:

 Баскетбол
 Бокс
 Велоспорт (обзор)
 Волейбол
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Прыжки на батуте
 Спортивная гимнастика
 
 Триатлон
 Тяжёлая атлетика
 Фигурное катание
 Футбол
 Художественная гимнастика

Примечания

Ссылки 
 

Спорт в Австралии в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Брисбене
Август 2001 года
Сентябрь 2001 года